Араки — близкий к исчезновению язык, распространённый на острове Араки, провинция Санма, Вануату. По оценкам специалистов к 2012 году осталось лишь 8 носителей языка, все они старшего возраста. Их дети говорят только на соседнем языке тангоа.

Для араки разработана письменность на основе латиницы.

Примечания 

Океанийские языки
Языки Вануату